Luporini – cognome italiano
 Cesare Luporini (1909-1993) – filosofo, critico letterario e politico italiano
 Gaetano Luporini (1865-1948) – compositore italiano
 Gaetano Giani Luporini (1936) – compositore italiano
 Sandro Luporini (1930) – pittore, paroliere e scrittore italiano